Totengilde steht für
St. Johannis Toten- und Schützengilde von 1192, Oldenburg
Totengilde (Kaköhl) Kaköhl, von 1723 
Schützen- und Totengilde von 1832 Harmsdorf (Ostholstein)